Days Crossroads bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Days Crossroads (Georgia)
 Days Crossroads (North Carolina)
 Days Crossroads (Tennessee)